William Vitruvius Morrison (1794–1838) – irlandzki architekt
 William Ralls Morrison (1824–1909) – amerykański polityk, kongresmen z Illinois
 William Morrison (1850–1910) – nowozelandzki krykiecista
 William Morrison (1859–1927) – szkocki chemik i wynalazca, twórca pierwszego auta elektrycznego
 William McKenzie Morrison (1857–1921) – amerykański fotograf
 William Morrison (1874–1944) – szkocki rugbista
 William Robert Morrison (1878–1947) – kanadyjski polityk, burmistrz Hamilton
 William Morrison (1881–1973) – irlandzki poeta
 William Morrison (1891–1970) – kanadyjski polityk, parlamentarzysta Zgromadzenie Legislacyjne Alberty
 William Morrison (1893–1961) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w kilku rządach, gubernator generalny Australii, 1. wicehrabia Dunrossil
 William Morrison (1928–2013) – australijski polityk, parlamentarzysta
 William Morrison – kanadyjski reżyser i muzyk